Жовтнева — назва зупинних пунктів на залізницях України та Росії.

Україна 
 Жовтнева — зупинний пункт між станціями Вигода та Дачне Одеської залізниці 
 Жовтнева — колишня назва зупинного пункту Покровське між станціями Шебелинка та Балаклія Південної залізниці, поблизу с. Пришиб Балаклійського району Харківської області
 Жовтнева — колишня назва зупинного пункту Високий між станціями Покотилівка та Мерефа Південної залізниці у смт Високий Харківського району Харківської області.

Росія 
 Жовтнева — зупинний пункт Красноярської залізниці.